Maria di Borbone-Dampierre (1220-1274), dama di Borbone, figlia di Arcimbaldo VIII di Borbone e di Béatrice de Montluçon, andata sposa a Giovanni I di Dreux (1215-1249)
 Maria di Borbone (1315-1387), figlia di Luigi I di Borbone e di Maria di Avesnes, andata sposa a Guido di Lusignano e in seconde nozze a Roberto di Taranto
 Maria di Borbone (1347-1401), figlia di Pietro I di Borbone e di Isabella di Valois, badessa di Saint-Louis de Poissy.
 Maria di Borbone-Clermont, figlia di Carlo I di Borbone e di Agnese di Borgogna, andata sposa a Giovanni II di Lorena
 Maria di Borbone-Saint-Pol (1539-1601), duchessa d'Estouteville, figlia di Francesco di Borbone-Vendôme e di Adriana di Estouteville, andata sposa nel 1577 a Giovanni di Borbone, deceduto meno di due mesi dopo il matrimonio, quindi a Francesco I di Nevers, ed infine a Léonor d'Orléans-Longueville
 Maria di Borbone-Vendôme (1515-1538), figlia di Carlo IV di Borbone-Vendôme e di Francesca d'Alençon; rimasta nubile 
 Maria di Borbone-Soissons (o anche Maria di Borbone-Condé), figlia di Carlo di Borbone-Soissons e di Anna di Montafià, andata sposa a Tommaso Francesco di Savoia
 Maria di Borbone-Montpensier, figlia di Enrico di Montpensier e di Enrichetta Caterina di Joyeuse, andata sposa nel 1626 a Gastone d'Orléans
 Maria de la Paz di Borbone-Spagna, infanta di Spagna, figlia di Francesco d'Assisi di Borbone-Spagna e di Isabella II di Spagna, andata sposa a Ludovico Ferdinando di Baviera

Pagine correlate 
Maria Luisa di Borbone
Maria Anna di Borbone